Het WTA-tennistoernooi van Boedapest (officieel Westel 900 Budapest Open) van 2000 vond plaats van 17 tot en met 23 april 2000 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Sarah Pitkowski was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Oostenrijkse Sylvia Plischke kwam niet verder dan de tweede ronde.

De ongeplaatste Tathiana Garbin uit Italië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zevende geplaatste Nederlandse Kristie Boogert in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Garbin wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij incas­seerde US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Els Callens verloor haar openings­partij.

Naast Boogert waren er nog twee Nederlandse deelneemsters: Amanda Hopmans bereikte de tweede ronde; Miriam Oremans verloor bij haar eerste optreden.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Jevgenia Koelikovskaja en Sandra Načuk had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Načuk speelde samen met de Kroatische Jelena Kostanić, met wie zij de finale bereikte.

Het eerste reekshoofd, Alexandra Fusai en Karina Habšudová, bereikte de tweede ronde – daar moesten zij verstek laten gaan wegens blessure van Habšudová.

Het ongeplaatste duo Ljoebomira Batsjeva en Cristina Torrens Valero won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Jelena Kostanić en Sandra Načuk in twee sets. Het was hun enige gezamen­lijke titel. De Spaanse Torrens Valero had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere part­ner; de Bulgaarse Batsjeva geen.

Het Nederlandse team Kristie Boogert en Miriam Oremans, als derde geplaatst, bereikte de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Boedapest 2000
Boedapest